Hans-Jürgen Bauer-Neumaier – tiratore tedesco
 Lambert Neumaier – pattinatore su ghiaccio austriaco
 Mani Neumaier – musicista tedesco
 Robert Neumaier – calciatore tedesco